Санкт-Маргаретен-на-Рабе () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Вайц.  Население составляет 3719 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 43,02 км². Официальный код  —  61746.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йохан Глеттлер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 АНП занимает 11 мест.
 СДПА занимает 7 мест.
 АПС занимает 2 места.
 Зелёные занимают 1 место.

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Штирии